Amerikai Egyesült Államok
Gap (Észak-Karolina)
Gap (Pennsylvania)
 Franciaország
Gap (Franciaország)
 Törökország
GAP, Délkelet-Anatólia projekt